Nusret ist ein türkischer männlicher und weiblicher Vorname arabischer Herkunft, u. a. mit der Bedeutung Hilfe (Allahs); Erfolg, Überlegenheit.

Namensträger 

 Nusret Fişek (1914–1990), türkischer Arzt und Menschenrechtler
 Nusret Gökçe (* 1983), kurdisch-türkischer Gastronom
 Nusret Taşdeler (* 1951), türkischer Heeres-General

Weiteres 
In der Schlacht von Gallipoli war 1915 auch ein kleiner osmanischer Minenleger mit dem Namen Nusret eingesetzt.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Türkischer Personenname